Dicko ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Dicko (* 1998), ivorischer Fußballspieler
 Nouha Dicko (* 1992), malischer Fußballspieler 
 Romane Dicko (* 1999), französische Judoka